Pedicellaster sarsi är en sjöstjärneart som beskrevs av Studer 1885. Pedicellaster sarsi ingår i släktet Pedicellaster och familjen Pedicellasteridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
sarsi